Фариссоль — фамильное имя среди евреев Прованса, может относиться к следующим персоналиям:

 Фариссоль, Авраам бен-Мордехай (ок. 1451—1525) — итальянский учёный и географ.
  (конец XV века) — итальянский математик и астроном из Мантуи; автор астрономического сочинения о сферах — «Iggeret Sefirah».
 Фариссоль, Моисей (2-я пол. XV века) — еврейский астроном и математик.
  (активен в 1422—1453) — французский литургический поэт.

Примечания